Рефера́т (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) может означать:
 Реферат — доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.
 Аннотация текста, описывающая его содержание и выводы.
 Реферат (подразделение) — структурное подразделение (отдел, сектор) в государственных органах Германии, Польши и некоторых других стран.